Winnemucca bezeichnet:

 die Winnemucca Indian Colony, einen Indianerstamm innerhalb des Volks der Paiute und ihre Reservation
 den Paiute-Häuptling Old Winnemucca (* ca. 1820, † 1882)
 seine Tochter  Sarah Winnemucca (* ca. 1844, † 1891)

sowie die Orte:
 Winnemucca, eine Stadt in Nevada und County Seat des Humboldt County
 den Winnemucca Lake, einen ausgetrockneten See in Nevada